Il Campionato europeo di scherma 2013 è stato la 26ª edizione della manifestazione. Si è svolto a Zagabria in Croazia, dal 16 al 21 giugno 2013.

Programma 
Il programma prevedeva 12 eventi, 6 maschili e 6 femminili. Le gare si sono svolte all'Arena Zagreb di Zagabria.

Podi

Uomini

Donne

Medagliere

Risultati

Uomini

Fioretto individuale

Spada individuale

Sciabola individuale

Fioretto a squadre

Spada a squadre

Sciabola a squadre

Donne

Fioretto individuale

Spada individuale

Sciabola individuale

Fioretto a squadre

Spada a squadre

Sciabola a squadre

Voci correlate 
Eventi sportivi nel 2013

Collegamenti esterni

 2013
Competizioni sportive a Zagabria
Scherma nel 2013
Scherma a Zagabria